След:

 Последствие события, оставшееся после него, например, след ноги на песке или самолёта в небе.
 След матрицы — операция линейной алгебры.
 След (теория полей)
 Следы преступления — в криминалистике.
 Следы животных
 След — философское понятие.
 След — российский телесериал.

См. также 
 Ложный след